Їжаке́вич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Їжакевич Галина Прокопівна (1919, Київ — 2003) — український мовознавець, доктор філологічних наук (1969), професор (1973).
 Їжакевич Іван Сидорович (1864—1962, Київ) — український живописець і графік, народний художник УРСР (1951).
 Їжакевич Михайло Іванович (1909, Київ — 1975, Київ) — український композитор, хімік-аналітик.

Українські прізвища